Пецка може да се односи на:

 Пецка (Осечина), насеље у општини Осечина, Колубарски округ, Република Србија
 Горња Пецка, насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Доња Пецка, насеље у општини Мркоњић Град, Република Српска, БиХ
 Пецка (Топуско), насеље у општини Топуско, Кордун, Република Хрватска
 Пецка (Јичин), варошица у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република